Malsnaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Malsnaren (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (95,5 ha)
Malsnaren (Årdala socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (24,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn